Alexander Afanassjew ist der Name folgender Personen:

* Alexander Afanassjew (Boxer), russischer Boxer 
 Alexander Alexandrowitsch Afanassjew (1903–1991), sowjetischer Politiker
 Alexander Alexejewitsch Afanassjew (1917–1987), sowjetischer Schauspieler
 Alexander Michailowitsch Afanassjew (1938–2010), russischer Physiker 
 Alexander Nikolajewitsch Afanassjew (1826–1871), russischer Märchenforscher